1951 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 На территории Либерии проложена железнодорожная линия.
 В Чехии открыта Детская (пионерская) железная дорога в Пльзне.
 18 мая на Украине открыта Львовская детская железная дорога.
 В СССР построена первая линия узкоколейной железной дороги Тверского комбината строительных материалов №2.
 Основано моторвагонное депо Ленинград-Финляндский — одно из крупнейших депо СССР.
 В Азербайджане открыта Набраньская узкоколейная железная дорога.

Новый подвижной состав 

 В Швейцарии на фирме «Матиса» создана первая шпалоподбивочная машина.
 В Чехословакии на Пльзеньском заводе им. В. И. Ленина начался выпуск паровозов серии 556.0.
 В Швеции на заводе NOHAB начался выпуск тепловозов серии М61.
 В Польше на заводах компании Fablok начат выпуск паровозов серии Ol49.

Персоны

Родились 
 21 октября
 Дми́трий Влади́мирович Га́ев — начальник ГУП «Московский метрополитен», «Почётный железнодорожник».
 Арарат Варданович Хримян — армянский политический деятель и предприниматель, с 2004 года генеральный директор ЗАО «Армянская железная дорога».

Скончались 
 4 марта Серге́й Петро́вич Сыромя́тников — инженер-теплотехник, учёный в области паровозостроения, академик АН СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Основоположник научного проектирования паровозов.
 19 декабря Алекса́ндр Васи́льевич Ливеро́вский — российский инженер путей сообщения, доктор технических наук, профессор. Министр путей сообщения Временного правительства (1917).

Примечания